NGC 7159 (другие обозначения — PGC 67674, ZWG 428.3) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Пегас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог

Примечания 

7159
Пегас (созвездие)